Eva Bengtsson kan avse någon av följande:
Eva Thorné Bengtsson (1910–2003), lektor
Eva Bengtson Skogsberg (född 1951), byggnadsingenjör och politiker
Eva Bengtsson (keramiker) (född 1955)